Special K steht für:

 Special K, Slang für Ketamin
 Kellogg's Special K, ein Produktname der Firma Kellogg's 
 Kevin Keaton, amerikanischer Oldschool-Rapper, Mitglied der Gruppe Treacherous Three und Bruder von T La Rock